Pentacladia är ett släkte av steklar. Pentacladia ingår i familjen hoppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppglanssteklar
Pentacladia